Уинтербо́ттом () — фамилия британского происхождения. Среди наиболее известных её носителей можно выделить следующих личностей:

 Уинтерботтом, Иан (1913—1992) — британский политик;
 Уинтерботтом, Марк (род. 1981) — автогонщик в серии V8 Supercars;
 Уинтерботтом, Майкл (род. 1961) — британский режиссёр, сценарист, продюсер и актёр;
 Уинтерботтом, Питер (род. 1960) — английский регбист;
 Уинтерботтом, Уолтер (1913—2002) — английский футбольный тренер.

См. также 
 The Misadventures of P.B. Winterbottom